Эмиль Баро, также Баро-Баку (, ; 11 марта 1851, Реймс — 19 ноября 1930, Нёйи-сюр-Сен) — французский художник-пейзажист.

Биография 
Эмиль Баро родился в Реймсе 11-го (по другим данным — 12-го) марта 1851 года. Его отец, Гаспар Баро, был состоятельным торговцем пробками, и Эмиль продолжал дело отца вплоть до его кончины в 1872 году. Затем он решил получить художественное образование и в 1874 году начал обучение в парижской Высшей школе изящных искусств, где его преподавателями были Жан-Леон Жером и . После окончания обучения Баро некоторое время работал в Голландии и в Дании; затем в Бретани, Нормандии и Турени. Однако ближе всего ему были пейзажи Шампани, которые составляют три четверти его творчества.

С 1887 по 1889 год Баро выставляется в Парижском салоне; в 1889 году получает золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. С 1890 года — член Национального общества изящных искусств, учредившего Салон Марсова поля, где Баро выставлялся вплоть до своей смерти. В 1895 году был награждён Орденом Почётного легиона. Участвовал во всех выставках, проводившихся Реймсским обществом любителей искусства.

Эмиль Баро умер 19 ноября 1930 года в Нёйи-сюр-Сен. Согласно воле самого художника, он был похоронен в семейном склепе на Северном кладбище Реймса.

Творчество 
Эмиль Баро известен в первую очередь пейзажами, изображающими окрестности Реймса. Рихард Мутер в своей «Истории живописи в XIX веке» назвал манеру Баро «грустной», а его картины — «симфониями в сером тоне». Он писал, что художник «… любит деревенскую природу и очень оригинально изображает живописные уголки тихих деревушек; его привлекает не яркое сияние красок, а бледность умирающей природы».

Около 15 работ Эмиля Баро находятся в Реймсском музее изящных искусств. Часть из них пожертвовал музею Анри Ванье, директор винодельческого дома Pommery и друг Баро, приобретший у него 12 полотен.

Память 
До 1968 года в Реймсе существовала улица, названная в честь Эмиля Баро (впоследствии она была уничтожена при создании авеню Поля Маршандо).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Художники-пейзажисты Франции
Похороненные на Северном кладбище (Реймс)